Thon – rzeka we Francji
 „Thon” – francuski okręt podwodny z początku XX wieku